powiat nowodworski – powiat w województwie pomorskim
 powiat nowodworski – powiat w województwie mazowieckim